Эрлихман () — фамилия. Известные носители:
 Эрлихман, Вадим Викторович (род. 1965) — российский историк, журналист, переводчик.
 Эрлихман, Уильям (Бхагаван Госвами; род. 1947) — американский кришнаитский гуру и проповедник.